Iron Lung  – железное лёгкое.

  — аппарат искусственного дыхания, изобретённый в 1928 году американцами  () и  () и доработанный в начале 1950-х шведом C. Энгстрёмом ().
 «My Iron Lung» — альбом 1994 года английской музыкальной группы Radiohead, играющей Альтернативный рок.